Tchak peut désigner :
 Tchak !, revue parue de 1968 à 1970 ;
 Tcha K Federateur, un groupe de dub lorientain.